Constant de Loschmidt, constant física relacionada amb el nombre d'Avogadro
 Johann Josef Loschmidt, (1821-1895), físic i químic austríac
 Paradoxa de Loschmidt